«Рискуя жизнью»:
 Рискуя жизнью (фильм, 1989) () — американский фильм, режиссёр Джеймс Фарго.
 Рискуя жизнью (фильм, 1996) () — американский фильм, режиссёр Джек Эсгард.